FC Tuggen is een Zwitserse voetbalclub uit het dorp Tuggen in het kanton Schwyz. De club is opgericht in 1966 en speelt de thuiswedstrijden aan de Linthstrasse. De traditionele kleuren zijn blauw en wit.

Geschiedenis
De club werd op 11 november 1966 opgericht als SC Tuggen. In 1976 werd de promotie naar de 3. Liga veiliggesteld en één jaar later werd de naam van de club veranderd in FC Tuggen. De kwartfinale van de Zwitserse beker werd in 1991 bereikt, maar de club verloor van FC Chiasso, dat toen nog in de Nationalliga A speelde. Vier jaar later lukte het de club om onder trainer Hanspeter Bamert naar de Nationalliga B (de huidige Challenge League) te promoveren. Na een jaar degradeerde de club, maar FC Tuggen werd het seizoen erna opnieuw kampioen. In de barragewedstrijden moest FC Tuggen de meerdere erkennen aan FC Thun, dat zo promoveerde naar de Nationalliga B. Het bleef daarmee op het derde niveau actief.

In het seizoen 2011/12 verzekerde de club zich van een plaats in de nieuwgevormde Promotion League, het derde niveau. Daarna speelden de blauw-witten daar nog een tijdje tot men degradeerde naar de 1. Liga, waar men sindsdien speelt.

Stadion
FC Tuggen speelt zijn wedstrijden in het stadion Linthstrasse. Het stadion heeft een capaciteit van 2.800, waaronder 300 zit- en 2.500 staanplaatsen. Eerst werd er een record gevestigd van 4.240 toeschouwers in de bekerwedstrijd tegen FC Zürich in 2010. Drie jaar later werd er opnieuw een record gevestigd, dit keer in de bekerwedstrijd tegen FC Basel. Toen waren er 6.250 toeschouwers aanwezig aan de Linthstrasse.

Eindklasseringen

Externe link
 Officiële website

Tuggen
Sport in Schwyz